Бурнаш — фамилия и топоним.

Топонимы 
 Бурнаш — старое название села Уваровка в Нижнегорском районе Крыма.
 Бурнаш — исчезнувшее село в Симферопольском районе Крыма.

Персоналии 
 Бурнаш, Фатхи (настоящие имя Фатхелислам Закирович Бурнашев; 1898—1942) — татарский советский драматург, поэт и прозаик, публицист, переводчик, театральный деятель.
 Бурнаш, Ремзи Керимович (1920—1982) — советский крымскотатарский поэт и педагог.

Персонажи 
 Гнат Бурнаш - персонаж фильма "Неуловимые мстители", "зеленый" атаман